Вардаблур () — села у Вірменії:

 Вардаблур (Арагацотн) — село в марзі (області) Арагацотн.
 Вардаблур (Лорі) — село в марзі Лорі.